Cielo e terra – singolo di Nek del 2002
 Cielo e terra – film del 2005 diretto da Luca Mazzieri

Pagine correlate 
 Tra cielo e terra